

Patronyme 

 Buna Lawrie, musicien aborigène d'Australie ;
 Buna, rappeur underground de Glasgow.

Toponyme 

 Bojana (Buna en albanais), fleuve de l'Albanie et du Monténégro ;
 Buna, rivière qui se jette dans la Neretva à Jablanica en Herzégovine ;
 Buna, localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Buna, census-designated place située dans le comté de Jasper, au Texas (États-Unis) ;
 Buna, village de 103 habitants au Kenya, pris par les Italiens lors de leur invasion de la Somalie en 1940 ;
 Buna, village sur la côte nord de Papouasie-Nouvelle-Guinée, lieu de la Bataille de Buna-Gona pendant la Seconde Guerre mondiale.

Autres 
Buna peut également désigner :
 Buna, un type de caoutchouc synthétique inventé par des chimistes allemands en 1935. L'un d'entre eux, le copolymère styrène-butadiène, connu sous le nom de « GR-S » (Government Rubber Styrene), a été produit aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi une désignation abrégée pour les usines qui le produisent (Buna-Werke), parmi eux:
 Buna-Werke Schkopau;
 Monowitz-Buna, camp de concentration secondaire d'Auschwitz, dirigé par des civils de la compagnie IG Farben, en coopération avec la SS ;
  (L-132), navire de débarquement de la classe Balikpapan qui fit partie de la Marine Royale Australienne de 1973 à 1974, puis fut livré à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voir aussi 
 Mboum, Mbum, Mboumtiba, et Wuna, une langue officielle du Cameroun.